Турчин Ярина Богдановна () — украинский учёный, доктор политических наук, директор Института гуманитарных и социальных наук, профессор кафедры политологии и международных отношений Национального университета «Львовская политехника».

Биографические сведения 

В 1997 г. окончила Тернопольский государственный педагогический институт. В течение 2000–2004 гг. училась в аспирантуре Львовской политехники. В Национальном университете «Львовская политехника» работает с 2004 г. В течение 2007–2014 гг. возглавляла кафедру политологии. С декабря 2014 г. занимает должность директора Института гуманитарных и социальных наук.

Научная деятельность 

В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политические взгляды и созидательные идеалы С. Шелухина», а 2011 г. — докторскую диссертацию на тему «Государственнические идеалы А. Эйхельмана: эволюция институциональных измерений политики» по специальности 23.00.01 — теория и история политической науки.

Ярина Богдановна является участником более 60 международных и всеукраинских научно-практических конференций, кафедральных и межкафедральных научных семинаров.

Неоднократно присоединялась к организации и проведению Экуменических социальных недель во Львове, в частности в 2012 году получила Благодарность от секретариата Экуменических социальных недель Украины за поддержку в организации и проведении 5-й Экуменической социальной недели «Будущее демократии на Украине».

В 2009 г. возглавила исследования по научному направлению кафедры «Проблемы и перспективы развития демократии в Украине», а с 2013 г. — «Политологические аспекты развития государства: внутреннее и внешнее измерения». Осуществляет научное руководство аспирантами.

Член диссертационного совета Д. 35.051.17 во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Входит в состав редколлегий трех научных сборников:
 «Украинская национальная идея: реалии и перспективы развития» (Национальный университет «Львовская политехника»);
 Философский вестник (Национальный университет «Львовская политехника»);
 Вестник Львовского университета «Философско-политологические студии» (Львовский национальный университет имени Ивана Франко).
Также возглавляет редколлегию научного журнала «Гуманитарные видения».

Осуществляет руководство научно-аналитическим центром политических исследований «Вектор» Национального университета «Львовская политехника».

Входит в состав Ученого совета Национального университета «Львовская политехника». Турчин Я. возглавляет Учёный совет Института гуманитарных и социальных наук, является членом аттестационной комиссии Ученого совета Национального университета «Львовская политехника».

Научные интересы 

 Концепции украинской государственности украинских ученых-эмигрантов межвоенного периода.
 Деятельность украинских эмиграционных научно-культурных центов межвоенного периода.
 Развитие украинской правовой мысли в эмиграции.
 Общественно-политическая деятельность, концепция украинской государственности Отто Оттовича Эйхельмана.

Общественная деятельность 

Участвует в совете Общества «Просвита» им. Т. Шевченко Национального университета «Львовская политехника».

Награды 

 Почетная грамотой Национальный университет «Львовская политехника»и Национального университета «Львовская политехника» за выдающиеся успехи в педагогической и научной работе и выдающиеся заслуги перед Львовской политехникой " (2009).
 Нагрудный знак университета за значительные достижения в научной работе (2012).
 Диплом первой степени Национальный университет «Львовская политехника»и Национального университета «Львовская политехника» как победитель конкурса монографий, учебников и учебных пособий в номинации «Лучшая монография» (2012).
 Благодарность Министерства образования и науки Украины за многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и плодотворную научно-педагогическую деятельность (2014).

Научные публикации 

В научном багаже более 160 трудов по политологической тематике, из них более 20 учебных пособий и словарей, 2 монографии, 30 учебно-методических видань, 110 научных публикаций.

Монографии и учебные пособия 

 Гетманчук Н. П., Турчин Я. Б. «Сергей Шелухин: общественно-политические взгляды и созидательные идеалы». — Львов: Опытно-издательский центр Научного общества им. Т. Шевченко, 2006. — с. 214 с. (в соавторстве).
 Конфликтология: Учебное пособие. — Львов: ЛИСВ, 2007. -326 с. (в соавторстве);
 Конфликтология: Учебное пособие-практикум. — Львов: ЛИСВ, 2007. — 307 с.(в соавторстве);
 Словарь-справочник политологических терминов. — Львов: Изд. НУ «Львовская политехника», Военный институт НУ «Львовская политехника», 2006. — 228 с. (в соавторстве).
 Социальная политика: понятие, категории, сроки. — Львов: Изд-во НОШ, 2008. -273 с.
 Социальная политика: понятие, категории, сроки. Издание 2-е дополненное и переработанное. — Львов: Изд-во Военного ин-та НУ «Львовская политехника»,2009. — 314 с.
 Геополитика. Военно-политические аспекты: Учебное пособие. — Львов: ЛИСВ, 2008. — 343 с.
 Конфликтология. Словарь: понятия, категории, термины. —Львов: ЛИСВ, 2007. -205 с.
 Социология: Курс лекций. — Львов: ЛИСВ, 2008. — 95 с.
 Страноведение [Текст]: учеб. пособ. Я. Б. Турчин, Л. А. Дорош, А. Н. Горбач. — Львов: Изд-во Львов. политехники, 2012. — 273 с. : ил.,табл. — Натит. арк. авт. не указано. — Библиогр. : с. 270-273. — ISBN978-617-607-267-6
 Страноведение [Текст]: справочник / Я. Б. Турчин, Л. А. Дорош, А. Н. Горбач ; Нац. ун-т «Львов. политехника». — Львов: Вид - во Нац. ун-ту «Львів. политехника», 2012.— 294 с. — Алф. покажч. : с. 293-294. — ISBN 978-617-607-322-2
 История международных отношений (от Древнего мира к началу XX века.) [Текст]: учеб. пособ. Я. Б. Турчин, Г. Б. Демчишак, Т.  Плазова ; Нац. ун-т «Львов. политехника». — Львов: Изд-во Львов. политехники,2013. — 139 с. : ил.— Библиогр. : с. 134-137 (80 названий). — ISBN 978-617-607-483-0
 Вступление к специальности «Международные отношения» [Текст]: учеб. пособ. / Л. А. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львов.политехника». — Львов: Изд-во Львов. политехники, 2013. — 175 с. : ил. — Название обл. : Международные отношения. Вступление к специальности. — Библиогр. : с. 161-174(204 названия). — ISBN 978-617-607-451-9
 Отто Эйхельман: фигура на рубеже веков. Политологический дискурс [Текст]: монография / Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т «Львов. политехника». —Львов: Вид-во Нац. ун-т «Львов. политехника», 2010. — 519 с. : портр. — Библиогр. :с. 379-406 и впідрядк. прим. — ISBN 978-966-553-967-4
 Теория парламентаризма [Текст]: учеб. пособ. [для вищ.учеб. закл. / Г. А. Бучин; Я. Б. Турчин и др.] ; Нац. ун-т «Львов.политехника». — Львов: Вид-во Нац.ун-т «Львов. политехника», 2011. — 388 с. — Авт.указано на обл. — Библогр.в конце лекций. — ISBN 978-617-607-070-2

Примечания

Источники и ссылки 
 Энциклопедия Львовской политехники
 Официальный информационный ресурс Национального университета «Львовская политехника»
 Директор ИГСН Львовской политехники Ирина Турчин: интеграция — инструмент, которым надо воспользоваться правильно
 Вызовы интеграции в условиях глобализации: во Львовской политехнике состоялась международная конференция
 Директор Института гуманитарных и социальных наук Ярина Турчин: «Двигателем перемен стала молодежь»

Доктора политических наук Украины
Политологи Украины
Учёные Львовской политехники
Профессора Украины